Матю́ша — українське прізвище. Походить від імені Матвій.

Персоналії 
 Павло Матюша (* 1983) — український  поет, прозаїк, перекладач, філолог і фінансист. 
 Федір Матюша (* ?) — старшина Збройних сил України.

Див. також 
 Матюшин
 Матюшкін

Українські прізвища